Rice Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rice Lake Township (Minnesota)
 Rice Lake Township (North Dakota)